

Patronymes 

 Anthony Le Tallec ( - ), footballeur français
 Camille Le Tallec ( - ), céramiste français
 Damien Le Tallec ( - ), footballeur français
 Didier Le Tallec ( - ), footballeur français
 Patrick Le Tallec, mathématicien

Patronyme breton